Cardeñosa ist der Name von

 Julio Cardeñosa (* 1949), ehemaliger spanischer Fußballspieler
 Cardeñosa (Ávila), eine Gemeinde in Spanien